Der Fiat Argo ist ein Kleinwagen des italienischen Automobilherstellers Fiat, der seit Ende Mai 2017 im brasilianischen Betim gebaut wird. Das Fahrzeug soll auf dem südamerikanischen Markt die Modelle Punto und Palio ersetzen und unter anderem gegen die erfolgreichen Chevrolet Onix, Ford Ka und Hyundai HB20 antreten. Eine überarbeitete Version wurde im Juli 2022 vorgestellt.

Ob der Argo auch in Europa die Nachfolge des Punto antreten wird, ist noch nicht geklärt. Die im November 2017 vorgestellte Limousine Cronos basiert auf dem Argo.

Technische Daten 
Für den Fünfsitzer stehen insgesamt drei Ottomotoren zur Auswahl, die in Brasilien alle auch mit Ethanol betrieben werden können.

Weblinks 

 Offizielle Website

Einzelnachweise 

Kombilimousine
Argo